Оріхівська сільська рада — орган місцевого самоврядування в Україні та Білорусі:

Оріхівська сільська рада — , Малоритський район

Оріхівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Оріхівська сільська рада — Луганська область, Лутугинський район
 Оріхівська сільська рада — Одеська область, Болградський район
 Оріхівська сільська рада — Полтавська область, Лубенський район

Див. також 
 Оріхівська міська рада
 Оріхівська районна рада